Космос 670 был беспилотным испытанием корабля «Союз 7К-С» . Он использовал новый и уникальный наклон 50,6 градусов. Опыт этих полетов был использован при разработке программы-преемника космического корабля Союз 7К-СТ.

История создания

Параметры миссии 
 Космический корабль : 7K-S
 Масса: 6700 кг
 Экипаж: нет
 Запущено: 6 августа 1974 г.
 Приземлился: 8 августа 1974 года в 23:59 UTC.
 Перигея: 221 км
 Апогей: 294 км
 Наклон: 50,6 град
 Продолжительность: 2,99 дня

См. также 
 Космос 772
 Космос 869

Примечания 

Испытательные космические полёты